Андре́й Кри́вов: Кривов, Андрей Анатольевич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 Кривов, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский футболист, полузащитник.